Eastbourne International 2022, właśc. Rothesay International Eastbourne 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Eastbourne International rozgrywany w dniach 20–25 czerwca 2022 roku w Eastbourne na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 760 750 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Anglii